Franciaország
Roche, település Isère megyében
Roche, település Loire megyében